Sami Jauhojärvi (ur. 5 maja 1981 w Ylitornio) – fiński biegacz narciarski, mistrz olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata seniorów i juniorów.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Sami Jauhojärvi pojawił się w 2000 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie był siódmy w biegu na 10 km stylem dowolnym oraz na 30 km techniką klasyczną. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Szklarskiej Porębie Fin był najlepszy na dystansie 30 km stylem dowolnym, a w biegu na 10 km klasykiem był trzeci. Trzy tygodnie później wystartował wśród seniorów w sprincie stylem dowolnym podczas mistrzostw świata w Lahti, kończąc rywalizację na osiemnastej pozycji. Największe sukcesy na imprezach tego cyklu osiągnął podczas rozgrywanych w 2009 roku mistrzostw świata w Libercu, gdzie razem z Ville Nousiainenem był trzeci w sprincie drużynowym, a wraz z Teemu Kattilakoskim, Mattim Heikkinenem i  Nousiainenem zdobył kolejny brązowy medal w sztafecie. Ponadto był między innymi piąty w biegu na 15 km klasykiem i sprincie drużynowym oraz czwarty w sztafecie na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 marca 2001 roku w Borlänge, zajmując 57. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 23 listopada 2002 roku w Kirunie, gdzie na tym samym dystansie zajął 27. miejsce. Pierwszy raz na podium zawodów PŚ stanął 8 grudnia 2007 roku w Davos, plasując się na trzecim miejscu w biegu na 15 km klasykiem, wyprzedzili go tylko Niemiec Axel Teichmann oraz Norweg Odd-Bjørn Hjelmeset. Jauhojärvi jeszcze trzykrotnie stawał na podium: 30 listopada w Ruce i 13 grudnia 2008 roku w Davos był trzeci w biegu na 15 km klasykiem, a 14 marca 2009 roku w Trondheim zwyciężył na dystansie 50 km techniką klasyczną. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2008/2009, który ukończył na czwartej pozycji. Kilkakrotnie startował w Tour de Ski, najlepszy wynik osiągając w trzeciej edycji tego cyklu, którą ukończył na dziewiątym miejscu. W 2006 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie w swoim najlepszym starcie, biegu na 15 km klasykiem był dziewiąty. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Vancouver był między innymi dwunasty w sprincie klasykiem oraz piąty w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1981